Die Football League Second Division 1953/54 war die 51. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 19. August 1953 und endete am 29. April 1954.

Zweitligameister wurde Leicester City und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Everton in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1954/55 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Middlesbrough und FC Liverpool die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Brentford und Oldham Athletic, wobei Oldham fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Brentford in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1954/55 Third-Division-North-Meister Port Vale und aus der Third Division South der Gewinner Ipswich Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1953-54 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1953/54
1953